Admiralty Inlet – cieśnina w kanadyjskiej prowincji Nunavut, pomiędzy cieśniną Lancastera a Jungersen Bay
 Admiralty Inlet – cieśnina w stanie Waszyngton w USA, łącząca cieśninę Juana de Fuca z Puget Sound